Dropped from the Clouds – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont, titolo inglese di un film francese non identificato con il titolo originale
Dropped from the Clouds – cortometraggio del 1917 diretto da Henry McRae